Beatriu de Castella i de Guzmán (1242 - 1303), infanta de Castella i reina consort de Portugal.
 Beatriu de Castella i de Molina (1293 - 1359), infanta de Castella i reina consort de Portugal.